Katzir est le nom de :
 Ephraïm Katzir, quatrième président d'Israël ;
 Aharon Katzir, biochimiste israélien.